Rock the Boat, documentario di Robert Houston del 1998
 Rock the Boat, singolo degli Hues Corporation del 1974
 Rock the Boat, singolo di Aaliyah del 2001
 Rock the Boat, singolo di Bob Sinclar del 2011